Вестник Европы (1802—1830) — двухнедельный журнал, издававшийся в Москве в 1802—1830 годах.
 Вестник Европы (1866—1918) — ежемесячный журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1866—1918 годах.
 Вестник Европы (с 2001) — журнал, издающийся в Москве с 2001 года.